Cisco Discovery Protocol
 Cytydyno-5'-difosforan
 Census-designated place – jednostka osadnicza w USA
 CDP Netia – operator telekomunikacyjny
 CD Projekt – producent gier komputerowych
 CDP – wydawca gier komputerowych
 cdp.pl – sklep internetowy